Кантон Тессін (Tessin, італ. Ticino) — кантон в Швейцарії.
 Нікодемус Тессін старший ( 7 грудня, 1615, Штральзунд — 24 травня, 1681, Стокгольм)— відомий шведський архітектор доби раннього бароко, німець за походженням.
 Граф Карл Густав Тессін (1695—1770) — шведський державний діяч і дипломат.